Lewis à l'origine est un prénom anglais correspondant en français à Louis, et se prononçant toujours lou-iss. Son origine est mal connue : anglicisme de Louis, dérive de l'allemand Lewis signifiant bataille célèbre ou renommé ou d'origine galloise. Le prénom a ensuite été utilisé comme patronyme puis comme toponyme, souvent nommés d'après une personne portant ce nom.

Prénom 
 
 Lewis Carroll (1832-1898), écrivain, photographe et mathématicien britannique
 Lewis Clive (1910-1938), champion olympique britannique d'aviron, tué durant la guerre d'Espagne
 Lewis Hamilton (1985-), pilote automobile anglais
 Lewis Henry Morgan (1818–1881), anthropologue américain
 Marja-Lewis Ryan (née en 1985), actrice, scénariste, réalisatrice et productrice américaine
 Lewis Trondheim (1964-), dessinateur, scénariste et éditeur français de bande dessinée

Patronyme

A 
 Adrian Lewis (né en 1985), joueur professionnel anglais de fléchettes ;
 Adrian Lewis (né en 1962), mathématicien anglo-canadien ;
 Alice Lewis, chanteuse et musicienne française ;
  ;
 Annabelle Lewis (née en 1989), athlète britannique ;
 Andy Lewis (1925-2018), un scénariste américain ;
  ;
 Anfane Lewis, chanteur mahorais ;

B 
  (née en 1943), chanteuse et compositrice américaine ;
 Ben Lewis (1894-1970), monteur américain ;
 Bernard Lewis (1916-2018), historien anglais ;
 Bernard Lewis (né en 1899), chimiste américain ;
 Bethany Lewis (née en 1978), ultra-traileuse américaine ;
  (né en 1947), un des fondateurs du groupe rock Devo ;
  (né en 1933), chanteur américain ;
 Bradley Lewis (né en 1954), rameur d'aviron américain ;
 Bryan Lewis (né en 1990), coureur cycliste américain ;

C 
 Carl Lewis (né en 1961), athlète américain ;
 Carter Lewis Capps (1990-), joueur de base-ball américain ;
 Cecil Arthur Lewis (1898-1997), aviateur, écrivain et scénariste britannique ;
 Cecil Day-Lewis (1904-1972), poète britannique ;
  ;
  ;
 Christopher John Lewis (1964-1997), auteur d'une tentative d'assassinat contre  en 1981 ;
 Clarence Irving Lewis (1883-1964), philosophe et logicien américain ;
  ;
 Clive Staples Lewis (1898-1963), écrivain irlandais ;
 Colby Lewis (1979-), lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball ;
 Corinth Morter Lewis, éducatrice et poétesse bélizienne ;

D 
  ;
 Damian Lewis (1971-), acteur britannique ;
 Daurene E. Lewis (1943-2013), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Derrick Lewis (né en 1966), ancien joueur de basket-ball franco-américain ;
  (né en 1975), joueur américain de football américain ;
 Derrick Lewis (né en 1985), pratiquant de MMA américain ;
 Diana Lewis (1919-1997), actrice américaine ;
  ;
 Donna Lewis (née en 1973), chanteuse galloise ;
  ;

E 
 Edgar Lewis (1875-1938), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Edmund Darch Lewis (1835-1910), peintre américain ;
 Edward B. Lewis (1918-2004), généticien américain ;
 Edwin Lewis (1881-1959), théologien protestant américain ;
 Elizabeth Foreman Lewis (1892-1958), écrivaine américaine pour enfants ;
 Elliott Lewis (1858-1935), homme politique australien ;

F 
 Fiona Lewis (née en 1946), actrice anglaise ;
 Forrest Lewis (1899-1977), acteur américain ;
 Frank Lewis (né en 1939), homme politique canadien ;
 Frederick Christian Lewis (1779-1856), peintre anglais ;
 Furry Lewis (1893-1981), chanteur, instrumentiste et compositeur de blues américain ;

G 
  ;
 Geoffrey Lewis (1935-2014), acteur américain, père de Juliette Lewis ;
  ;
 Gilbert Lewis (1875-1946), physicien et chimiste américain ;
 Gus Lewis (né en 1993), acteur anglo-américain ;
 Gwendoline Joyce Lewis (1909-1967), botaniste sud-africaine ;

H 

 Harold Lewis (1923-2011), physicien américain ;
 Hayley Lewis (née en 1974), nageuse australienne ;
 Henry Lewis (1932-1996), contrebassiste et chef d'orchestre afro-américain ;
 Herbert Clyde Lewis (1909-1950), scénariste, romancier et journaliste américain ;
 Herbie Lewis (1941-2007), musicien américain ;

I 
 Ioan Myrddin Lewis (1930-2014), anthropologue britannique, spécialiste des Somalis ;
 , soldat américain qui a inventé la mitrailleuse Lewis ;

J 
 Jamal Lewis (né en 1979), joueur américain de football américain ;
 Jamal Lewis (né en 1998), joueur nord-irlandais de football ;
 James Lewis (1863-1939), homme politique américain ;
  (1819-1904), homme politique américain ;
 Janet Lewis (1899-1998), femme de lettres américaine ;
 Jeffrey Lewis (né en 1975), musicien et dessinateur américain ;
 Jenny Lewis (née en 1976), actrice, chanteuse et guitariste américaine ;
 Jermaine Lewis (1974-), joueur de football américain ;
 Jerry Lee Lewis (1935-2022), chanteur de rock and roll, auteur de chansons et pianiste américain ;
  ;
  ;
 Joseph H. Lewis (1907-2000), réalisateur américain ;
 Judah Lewis (né en 2001), acteur américain ;
 Juliette Lewis (née en 1973), actrice américaine, fille de Geoffrey Lewis ;
 Junie Lewis (1966-), joueur américain de basket-ball ;

k 
  (1940–2015), chanteur, compositeur et producteur américain de musique ;

L 
 Larnell Lewis (né en 1984), batteur, compositeur et producteur canadien ;
 Lennox Lewis (né en 1965), boxeur britannique ;
 Leona Lewis (née en 1985), chanteuse et parolière britannique ;
 Lori Lewis (née en 1984), chanteuse américaine ;
 Lynn Lewis (née en 1963), joueuse de tennis américaine ;

M 
 Marcus Lewis, (né en 1986), joueur américain de basket-ball ;
 Margaret Reed Lewis (1881-1970), biologiste cellulaire et embryologiste américaine ;
  ;
  ;
 Mary Lewis (1960-), judokate américaine ;
  ;
 Meade Lux Lewis (1905-1964), pianiste et compositeur américain ;
 Meriwether Lewis (1774-1809), explorateur américain ;
 Mike Lewis (né en 1981), rameur canadien ;
 Monica Lewis (1922-2015), actrice américaine ;

N 
 Norman Lewis (1909-1979), artiste américain ;

P 
 Paul Lewis (1972-), pianiste britannique ;

Q 
 Quincy Lewis (1977-), joueur américain de basket-ball ;

R 
 Ralph Lewis (1872-1937), acteur américain ;
 Ramsey Lewis (1935-2022), musicien américain ;
 Rashard Lewis (1979-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Roberto Lewis (1874-1949), peintre panaméen ;
 Ray Lewis (1910-2003), athlète canadien spécialiste du 400 mètres ;
 Ray Lewis (né en 1975), joueur américain de football américain ;
 Reggie Lewis (1965-1993), joueur américain de basket-ball ;
 Roy Lewis (1913-1996), écrivain britannique ;
 Rudolph Lewis (1887-1933), coureur cycliste sud-africain ;
  (1936-1964), chanteur américain ;
 Ryan Lewis (né en 1988), producteur de musique, photographe, rappeur et DJ américain ;

S 
 Samuel Lewis Navarro (né en 1957), homme politique panaméen ;
 Scottie Lewis (né en 2000), basketteur américain ;
 Shari Lewis (1933-1998), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Shaznay Lewis (née en 1975), chanteuse anglaise, membre du groupe All Saints ;
  (né en 1959), financier américain ;
 Sinclair Lewis (1885-1951), écrivain américain ;
 Smiley Lewis (1913-1966), musicien américain ;
 Stanley Lewis (1930-2006), sculpteur canadien ;
 Susie Lewis productrice de télévision américaine ;

T 
 Tamsin Lewis (née en 1979), triathlète britannique ;
 Thomas Lewis (1922-2016), homme politique australien ;
 Thomas Lewis (1881-1945), cardiologue britannique ;
 Timothy Richard Lewis (1841-1886), médecin et parasitologiste britannique ;

W 
 Walter P. Lewis (1866-1932), acteur américain ;
  ;
 Winford Lee Lewis (1878-1943), chimiste américain inventeur de la lewisite, une arme chimique ;
 Wyndham Lewis (1882–1957), peintre et écrivain britannique ;

Pseudonyme 
Lewis est un pseudonyme notamment porté par :

 Huey Lewis (né en 1950), musicien et chanteur américain ;
 Jerry Lewis (1926-2017), comédien américain ;
 Mel Lewis (1929-1990), musicien américain ;
 Vera Lewis (1873-1956), actrice américaine ;

Personnage de fiction 
 Daniel Lewis, personnage fictif de la série de science-fiction britannique Doctor Who ;
 Charlotte Lewis, personnage de la série télévisée Lost : Les Disparus.

Toponyme

Île de Lewis, une région de l'île de Lewis et Harris dans l'archipel des Hébrides, en Écosse ;

;
 Lewis (Alabama) ;
 Lewis (Arkansas) ;
  ;
 Lewis (Iowa) ;
 Lewis (Kansas) ;
 Lewis, une ville dans le comté d’Essex de l’État de New York ;
 Lewis, une ville dana le comté de Lewis de l’État de New York ;
  ;
  ;

Hydronyme 
 Lewis, une rivière de l'État de Washington ;
 Lewis, un cours d'eau de l’Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Figurines de Lewis, un échiquier médiéval
 Formule de Lewis, en chimie, représentation de la structure électronique des atomes composant une molécule
 Huey Lewis and the News, un groupe de musique américain
 Inspecteur Lewis, une série télévisée britannique
 , une chaine de grands magasins au Royaume-Uni
 Lewis's Building, un bâtiment classé situé à Liverpool (Grande-Bretagne)
 , robot photographe
 Martin and Lewis est un duo comique américain composé du chanteur Dean Martin et de l'humoriste Jerry Lewis
 Mitrailleuse Lewis
 Rica Lewis, une marque française de jeans
 Lewis, satellite militaire américain lancé en 1997

Similaires

Voir aussi 
 , le nom de diverses localités
 , le nom de diverses localités
 , le nom de diverses localités
 , le nom de diverses localités
 Lewis Mark I, un fusil-mitrailleur de la première guerre mondiale

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis